

Прізвища 

 Мігель де Сан-Роман (1802—1863) — Великий маршал Перу (1828), президент Перу (1862—1863).

Топоніми

Сан-Роман — поселення в окрузі Коросаль.
 Сан-Роман — поселення в окрузі Ориндж-Волк.

Сан-Роман — муніципалітет; входить до складу мезорегіону Північ штату Мінас-Жерайс.

Сан-Роман-де-ла-Куба — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, провінція Паленсія.
 Сан-Роман-де-лос-Монтес — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, провінція Толедо.
 Сан-Роман-де-Камерос — муніципалітет у складі автономної спільноти Ла-Ріоха.
 Сан-Роман-де-Орніха — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, провінція Вальядолід.
 Пераледа-де-Сан-Роман — муніципалітет у складі автономної спільноти Естремадура, провінція Касерес.

Сан-Роман — парафія, округ Візеу.
 Сан-Роман — парафія, округ Гуарда.
 Сан-Роман-де-Арегуш — парафія, округ Візеу.
 Сан-Роман-де-Аройнш — парафія у муніципалітеті Фафе.
 Сан-Роман-ду-Коронаду — парафія, округ Порту.

Див. також 
 Сен-Роман